Alexx Woods (ur. 13 sierpnia 1963) – fikcyjna postać z amerykańskiego, telewizyjnego serialu kryminalnego CSI: Kryminalne zagadki Miami. W rolę tę wcieliła się Khandi Alexander.

Pochodzi z Queens w Nowym Jorku, lecz obecnie jest zatrudniona w policji Miami. Jest mężatką, ma dwójkę dzieci. Do zmarłych podchodzi z szacunkiem, często nazywa ich „Kochanie”, „maleństwo” i powtarza, że byli zdecydowanie zbyt młodzi na to, by umierać. W wielu odcinkach wykazuje się świętym spokojem w stosunku do ofiar, nawet gdy przychodzi jej zbadać ciało w bardzo złym stanie.

Blisko przyjaźni się ze swoim szefem, Horatio Caine oraz jego drużyną pracującą w laboratorium.

Woods, Alexx